Isbert ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Isbert (1858–1938), deutscher Automobilexperte und -funktionär
 August Isbert (1856–1950), preußischer General der Infanterie
 Camille Cornélie Isbert (1822–1911), französische Malerin
 Christian Isbert (1929–1986), deutscher Übersetzer
 Heimo Isbert (1898–1990), deutscher Pädiater
 Jakob Isbert (1808–1881), herzoglich-nassauischer Amtmann und Amtsrichter
 Jakob Isbert (Priester) (1846–1888), römisch-katholischer Priester im Trierer Kulturkampf
 José Isbert (1886–1966), spanischer Schauspieler
 Karl Isbert (1864–1946), preußischer Generalmajor
 Margot Benary-Isbert (1889–1979), deutsche Schriftstellerin
 María Isbert (1917–2011), spanische Schauspielerin
 Marion Isbert (* 1964), deutsche Fußballspielerin
 Otto Albrecht Isbert (1901–1986), elsäßisch-deutscher Yogalehrer und Autor
 Tony Isbert (* 1950), spanischer Schauspieler
 Volkan Isbert (* 1988), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Isbrecht